Переможненська сільська рада — Запорізька область, Якимівський район
 Переможненська сільська рада — Львівська область, Городоцький район